Конструкторски биро за нове конструкције Поликарпов или Опитно конструкциони биро Поликарпов - ОКБ () је некадашњи Совјетски биро за конструкцију авиона који је предводио Николај Поликарпов. Након његове смрти 30. јула 1944. делови овог бироа су постали део бироа Лавочкин, док су поједини инжењери прешли у Микојан, а производни објекти предати Сухоју. Биро је у свом веку постојања променио неколико назива:
 ОКБ Поликарпов (1924-29)
 ЦКБ-39 (децембар 1929-31)
 ОКБ-84 (1936-37)
 ОКБ-156 (јануар 1938/39)
 ОКБ-1 (мај 1939-40)
 ОКБ-51 (1940-44)

Авиони 
У списку се налазе авиони ОКБ Поликарпова, касније бироа Лавочкин.

Види још 
 Николај Поликарпов
 Поликарпов По-2
 Поликарпов И-15
 Поликарпов И-16

Референце

Референце

Спољашње везе 

Произвођачи авиона из Совјетског Савеза
Произвођачи авиона из Русије